The Bomb – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
The Bomb – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph W. Smiley
The Bomb – cortometraggio del 1988 diretto da Zoran Jofranovic